Przeciwfaza – jeżeli różnica faz dwóch fal wynosi 180°, to takie fale są w przeciwfazie.

Gdy dwie fale w danym punkcie są w przeciwfazie, to wygaszają się. Zjawisko to jest nazywane interferencją destruktywną.

Fale